Куйган () — село в Илийском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Жетыгенского сельского округа. Код КАТО — 196837500.

Население 
В 1999 году население села составляло 786 человек (398 мужчин и 388 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 880 человек (440 мужчин и 440 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Илийского района